Кујник се може односити на:

 Кујник (Брестовац), насеље у општини Брестовац, Република Хрватска
 Кујник (Ориовац), насеље у општини Ориовац, Република Хрватска